Morpurgo bezeichnet:

 das städtische Museum Morpurgo in Triest
 den Palazzo Valvason Morpurgo in Udine

Morpurgo ist der Familienname jüdisch-italienischer Herkunft (eine italianisierte Form des Stadtnamens Marburg). Dazu gehören folgende Personen:
 Alfred Morpurgo (1899–1973), Journalist und Politiker in Suriname
 Alma Morpurgo (1901–2002), italienische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Anna Morpurgo Davies (1937–2014), britische Sprachwissenschaftlerin
 Benedetto Morpurgo (1861–1944), italienischer Pathologe
 Bruno Freiherr von Morpurgo (1875–1917), österreichischer Komponist
 Elio Morpurgo (1858–1944), italienischer Politiker
 Elio von Morpurgo (1804–1876), österreichisch-italienischer Industrieller und Bankier
 Emilio Morpurgo (1836–1885), italienischer Nationalökonom, Jurist, Schriftsteller
 Enrico Morpurgo (1894–1972), italienischer Autor, Romanist, Italianist, Kunsthistoriker und Historiker der Zeitmessung, der in den Niederlanden wirkte
 Ida Bohatta-Morpurgo (1900–1992), österreichische Kinderbuchillustratorin und -autorin, siehe Ida Bohatta
 Joseph Lazarus Morpurgo (auch Giuseppe Lazzaro Morpurgo; 1759–1835), austro-italienischer Kaufmann, Literat und Spezialist für Transportversicherungen
 Lisa Morpurgo (1923–1998), italienische Schriftstellerin
 Luciano Morpurgo (1886–1971), italienischer Fotograf und Schriftsteller
 Michael Morpurgo (* 1943), britischer Schriftsteller
 Rachel Luzzatto Morpurgo (1790–1871), jüdisch-italienische Dichterin und Hebraistin
 Samson Morpurgo (1681–1740), italienischer Rabbiner, Liturgist und Arzt
 Umberto De Morpurgo (1896–1961), italienischer Tennisspieler
 Vittorio Ballio Morpurgo (1890–1960), italienischer Architekt